Hinteregg heißen folgende geographischen Objekte:

 Hinteregg (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hinteregg (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hinteregg (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Hinteregg (Stiefenhofen), Ortsteil der Gemeinde Stiefenhofen, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern

 Hinteregg (Gemeinde Geiersberg), Ortschaft von Geiersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Hinteregg (Gemeinde Haag), Ortschaft von Haag am Hausruck, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Hinteregg (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil der Gemeinde Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Liezen), Ortsteil von Liezen, Bezirk Liezen, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Winklern bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Pöllau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Pöllau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortslage von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hinteregg (Gemeinde Matrei in Osttirol), Fraktion von Matrei, Bezirk Lienz, Tirol
 Hinteregg (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz, Vorarlberg

 Hinteregg (Egg ZH), Ortsteil der Gemeinde Egg im Kanton Zürich

Siehe auch:
 Hintereck
 Hinteregger